Газго́льдерная у́лица (с 1930-х годов до 26 августа 1960 года — Газго́льдерная у́лица села Карачарово) — улица в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории Нижегородского района.

История 
Улица находится на территории бывшего села Карачарово, где получила своё название в 1930-х годах по располагавшейся поблизости газгольдерной станции. 26 августа 1960 года село Карачарово вошло в состав Москвы, улица сохранила своё название.

В 1990-х годах улица получила известность благодаря тому, что на ней располагалась штаб-квартира МММ.

Расположение 
Газгольдерная улица проходит от Новохохловской улицы на юго-восток, поворачивает на юг, проходит до путей ССВ на станцию Бойня (линия парк Перово I — Бойня), поворачивает на северо-восток и проходит параллельно путям до негабаритного автомобильного тоннеля под путями, соединяющего Газгольдерную улицу со 2-м Грайвороновским проездом. Нумерация домов начинается от Новохохловской улицы.

Примечательные здания и сооружения 

По чётной стороне:
 д. 2, стр. 4 — Карачаровская газгольдерная станция;
 д. 8, стр. 5 — СМУ-9 Мосметростроя;
 д. 14 — здание, в котором располагалась штаб-квартира МММ.

Транспорт

Наземный транспорт 
По Газгольдерной улице не проходят маршруты наземного общественного транспорта. У северо-западного конца улицы, на Рязанском проспекте, расположена остановка «станция метро "Нижегородская“ автобусных маршрутов № м7, е70, 51, 279, 429, 766, 805, т63, у юго-восточного, на 2-м Грайвороновском проезде, — остановка «Вычислительный центр» автобусного маршрута № 725.

Метро 
 Станция метро «Нижегородская» Некрасовской линии и Большой кольцевой линии — севернее улицы, между Рязанским проспектом и путями Горьковского направления Московской железной дороги.
 Станция метро «Стахановская» Некрасовской линии — восточнее улицы, на 2-м Грайвороновском проезде вблизи пересечения с Рязанским проспектом.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги — севернее улицы, между Рязанским проспектом, Орехово-Зуевским проездом, Перовским шоссе и шоссе Фрезер.
 Станция Новопролетарская Малого кольца Московской железной дороги — у юго-восточного конца улицы.

Примечания

Ссылки